A liquefação fracionada é um processo de separação feita para separar gases em uma mistura homogênea.

Processo
O processo é onde separa gases de uma mistura homogênea. Este processo funciona da seguinte maneira: primeiramente resfriam-se estes gases até eles atingirem seu estado líquido, logo em seguida eles passam por um processo chamado destilação fracionada onde eles voltam a ser gases de acordo com os seus respectivos pontos de evaporação, assim conseguindo fazer a separação.

Este processo é utilizado para separar os componentes do ar atmosférico nitrogênio e oxigênio. Assim após a liquefação do ar, a mistura líquida é submetida a destilação fracionada, e o primeiro componente que temos é o nitrogênio pelo fato do seu ponto de evaporação ser menor do que o oxigênio.

Procedimento

Primeiramente, a mistura é resfriada, fazendo com que os gases passem para o estado liquido. Em seguida, a mistura é submetida à um processo de destilação fracionada, no qual as substâncias irão retornar ao estado gasoso de acordo com seus pontos de ebulição, possibilitando assim a separação da mistura.

Um exemplo é a separação de uma mistura formada por nitrogênio e oxigênio. Essa mistura é resfriada até -200 graus celsius, quando passa para o estado líquido. Depois os gases em estado liquido são separados por destilação fracionada, de acordo com seus pontos de ebulição, o do Nitrogênio é -195,8ºC e o do Oxigênio é -183ºC.

Processos de separação